Der Begriff Wechselatmung lässt sich zwei unterschiedlichen Gebieten zuordnen:

 Beim Tauchen bedeutet Wechselatmung das abwechselnde Atmen zweier Taucher aus einem Atemgerät in einer Notsituation, siehe Wechselatmung (Tauchen)
 Im Yoga ist Wechselatmung oder Nadi Shodhana eine spezielle Atemtechnik.